Wymondham peut référencer à :

 Wymondham, une ville et une paroisse civile du district de South Norfolk dans le Norfolk, en Angleterre ;
 , un village du district de Melton dans le Leicestershire en Angleterre ;
 La  ;
 , un club de football basé en Angleterre.